Belästigung steht für:

 Belästigung der Allgemeinheit, eine Ordnungswidrigkeit
 Lärmbelästigung, siehe Ruhestörung
 sexuelle Belästigung
 wiederholtes Belästigen und Nachstellung einer Person, siehe Stalking
 unzumutbare Belästigung, deutsches Lauterkeitsrecht: verschiedene Arten der Werbung
 telefonische Belästigung, siehe Unerwünschte telefonische Werbung

Siehe auch:

 Störung (Begriffsklärung)